

Patronyme
Classement par date de  naissance
 Claudia Riegler, (1973- ), snowboardeuse autrichienne ;
 Claudia Riegler, (1976-) skieuse alpine autrichienne devenue néo-zélandaise.